Union Springs (Alabama)
 Union Springs (Nova York)